Legión es el nombre que han tomado diferentes cuerpos militares a lo largo de la historia:

 Legión romana.
 Legión Española.
 Legión Extranjera Francesa.

También puede referirse a:

Literatura 
 Legión, novela de William Peter Blatty, también llevada al cine en 1990, que en cierta forma representa una secuela de El exorcista;
 Legión, nombre que se le da a muchos demonios en el Nuevo Testamento.

Entretenimiento 
 Legion, sexta expansión de la saga de videojuegos World of Warcraft de Blizzard.
 Legión, mutante en historietas de Marvel Comics;
 Legion, supervillano en historietas de DC Comics;
 L.E.G.I.O.N., serie de cómics de DC Comics originada a inicios de los noventa, hoy denominada R.E.B.E.L.D.S.;
 Legion, película de fantasía apocalíptica de 2010 dirigida por Scott Stewart.
 Legión, serie televisiva basada en el personaje de Marvel.

Música 
 Legión, banda española de thrash metal de los años 80;
 Legión, banda guatemalteca de rock and roll.
 I am Legion, grupo electrónico formado por los productores holadeses Noisia y los Mc's ingleses foreign beggars.